

Biografia

Carriera sportiva
Debutta nel circuito futures nel 2006, ma raggiunge la prima finale solamente un anno e mezzo dopo quando viene sconfitto nell'atto conclusivo del New Belgrade Open dal padrone di casa Darko Madjarovski. Un mese dopo vince il primo torneo di categoria battendo Pablo Santos nella finale del Circuito Orysol di Gandia a cui seguono, nel giro di un anno, complici un'altra vittoria e due finali perse, raggiunge una classifica tale da poter partecipare ai turni di qualificazione dei tornei challenger nei quali però impiegherà un ulteriore anno prima di raggiungere i primi risultati di rilievo con le semifinali del luglio 2009 di San Benedetto del Tronto e Saransk.
Torna in una semifinale nel maggio 2010 quando viene sconfitto da Simone Vagnozzi a Il Cairo, nel febbraio 2011 raggiunge la sua prima finale in un challenger a Meknes, in cui però viene battuto in tre set dal ceco Jaroslav Pospíšil, con il successo su Gerard Granollers-Pujol nella finale del future di Getxo sfonda il muro delle prime 200 posizioni del ranking e nel luglio successivo centra per la prima volta la qualificazione ad un tabellone principale di un torneo dell'ATP Tour superando nell'ordine Roko Karanušić, Patrik Brydolf e Gianluca Naso, sfruttando un sorteggio fortunato che lo mette di fronte all'altro qualificato Antonio Veić supera anche il primo turno prima di arrendersi contro il connazionale Nicolás Almagro. La settimana seguente entra nel main draw del 500 di Amburgo dove viene subito estromesso dal romeno Crivoi, a sua volta qualificato.
Nel 2012, a causa degli scarsi risultati, è costretto a ripartire dai futures due vittorie e cinque finali perse.
Nel febbraio 2013 torna dopo oltre un anno e mezzo in un torneo ATP qualificandosi per l'Open Sud de France di Montpellier, ma perde al primo turno al cospetto di Victor Hănescu.

Nel dicembre 2013 viene indagato con l'accusa di aver falsato il risultato di un match giocato nel 2010 e pochi giorni dopo viene condannato dalla Tennis Integrity Unit a cinque anni di squalifica e a una sanzione di 25000 $.

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (10)

Finali perse (14)

Note

Collegamenti esterni